La guatlla cul-roja (Perdicula asiatica) és una espècie d'ocell de la família dels fasiànids (Phasianidae) que habita zones de matoll i arbusts de l'Índia i Sri Lanka.

Perdicula